Яніс Стрейч (* 1936) — радянський і латвійський кіноактор, режисер театру і кіно, кіносценарист.

 23116 Стрейч — астероїд головного поясу.